Lee Jung-woo (* 13. Dezember 1984 in Masan) ist ein südkoreanischer Tischtennisspieler und Mitglied der Nationalmannschaft.

Equipment 
Holz: Butterfly Cypress Max, VH-Belag: Butterfly Tenergy 64

Spielsystem 
Angriff, Linkshänder, klassischer Penholder

Aktuelle Platzierungen in Ranglisten 
 Asiatische Rangliste: Platz 22 (3. Juni 2009)
 Südkoreanische Rangliste: 5 (3. Juni 2009)

Internationale Erfolge

Titelgewinne auf der Pro Tour 
 2007 – Südkorea Sieger im Herren-Doppel (zusammen mit Oh Sang-eun)
 2007 – Katar Sieger im Herren-Doppel (zusammen mit Cho Eun-rae)
 2005 – Schweden Sieger im Herren-Doppel (zusammen mit Oh Sang-eun)
 2005 – Deutschland Sieger im Herren-Doppel (zusammen mit Oh Sang-eun)
 2005 – USA Sieger im Herren-Doppel (zusammen mit Oh Sang-eun)
 2005 – Chile Sieger im Herren-Doppel (zusammen mit Oh Sang-eun)
 2005 – Taiwan Sieger im Herren-Einzel
 2005 – Südkorea Sieger im Herren-Doppel (zusammen mit Ryu Seung-min)

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Südkoreaner
Geboren 1984
Mann